Нопалтитла има више значења:

 Нопалтитла (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нопалтитла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику